Jorhat (district), een district van de Indiase staat Assam
 Jorhat (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jorhat